Herfort ist der Familienname folgender Personen:
 Claus Herfort, deutscher Jurist
 Frank Herfort (* 1979), deutscher Fotograf

Siehe auch:
 Herford
 Hereford (Begriffsklärung)